Duane Allman (1946-1971), guitariste américain.
 Duane Below (né en 1985), joueur de baseball américain.
 Duane Brown (né en 1985), joueur américain de football américain.
 Duane Carey (é en 1957), astronaute américain.
 Duane Carter (1913-1993), pilote automobile américain.
 Duane Causwell (né en 1968), joueur américain de basket-ball.
 Duane Da Rocha (née en 1988), nageuse espagnole.
 Duane Eddy (né en 1938), guitariste américain.
 Duane Glinton (né en 1982), footballeur insulaire des Turques-et-Caïques.
 Duane Hanson (1925-1996), sculpteur américain.
 Duane Jones (1936-1988), acteur américain.
 Duane Kuiper (1950), joueur de baseball américain.
 Duane Michals (né en 1932), photographe américain.
 Duane Rimel (1915-1996), écrivain américain.
 Duane Ross (né en 1972), athlète américain.
 Duane Simpkins (né en 1974), joueur américain de basket-ball.
 Duane Solomon (né en 1984), athlète américain.
 Duane Sutter (né en 1960), joueur de hockey sur glace canadien.
 Duane Swanson (1913-2000), joueur américain de basket-ball.
 Duane Swierczynski (né en 1972), scénariste de bande dessinée et auteur de romans policiers 
 Duane Thomas (1961-2000), boxeur américain.
 Duane Thompson (1903-1970), actrice américaine.
 Duane Whitaker (né en 1959), acteur américain.

Patronyme 
 James Duane (1733-1797), homme politique américain

Toponyme 

 Duane, une ville du comté de Franklin, dans l'État de New York, aux États-Unis.

Homonymie de prénom